Molekulska formula -{C4H4N2O2}- se može odnositi na:

 Celocidin
 Урацил